Faubourg Poissonnière – antico quartiere di Parigi
 Rue du Faubourg-Poissonnière – strada del X arrondissement di Parigi
 Poissonnière – stazione della metropolitana di Parigi